Та́йпале (: Волок) — слово финского происхождения.

Топоним 
 Тайпале — финское название поселка Соловьево в Приозерском районе Ленинградской области.
 Тайпале (Бурная) — южный рукав Вуоксы, река на Карельском перешейке.

Фамилия 
Известные носители:

 Тайпале, Армас (1890—1976) — финский легкоатлет
 Тайпале, Куйсма (род. 1970) — финский лыжник
 Тайпале, Ханну (род. 1940) — финский лыжник